Милена Мухич (Марибор, 2. јун 1937 — Марибор, 10. фебруар 2014) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1970. || Црвено класје || /
|-
| 1974. || Страх || 	Габи
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Филомена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Наша крајевна скупност (ТВ серија)|| /
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || Словенка, газдарица
|-
| 1983. || Стрици со ми поведали || /
|-
| 1984. || Весела свадба || Сарикина мати
|-
| 1984. || Љубав || Винкова мати
|-
| 1987. || Мој тата, социјалистички кулак || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Сладке сање || Тицкет салесман
|-
| 2004. || Дерги ин Роза в краљеству свизца || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1937.
Умрли 2014.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Мариборчани